Harmony es el nombre de tres pueblos en Wisconsin:

 Harmony (condado de Price, Wisconsin)
 Harmony (condado de Rock, Wisconsin)
 Harmony (condado de Vernon, Wisconsin)